Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2011 () проводился с 29 января по 6 февраля 2011 года в городе Калгари (провинция Альберта) на аренах The Glencoe Club и North Hill Community CC среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 58-й раз для юниоров-мужчин, в 37-й раз для юниоров-женщин, в 7-й раз в провинции Альберта и в 3-й раз в Калгари.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в марте 2011 в городе Перт (Шотландия).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (14-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Брэйден Москови стал чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Mathew Camm). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Colin Thomas).

В женском турнире чемпионом стала (11-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Trish Paulsen стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Nadine Chyz). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Бреанна Микин).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Colin Hodgson ()
 Среди женщин: Tara O’Brien ()

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Benoît Arsenault ()
 Среди тренеров женских команд: Роб Микин ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Andrew Komlodi ()
 Среди женщин: Tara O’Brien ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2011
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2011

Спорт в Канаде в 2011 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Калгари
Январь 2011 года
Февраль 2011 года